Calle de San Cipriano - straat in Madrid
 San Cipriano (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat
 San Cipriano d'Aversa - een gemeente in de Italiaanse provincie Caserta (regio Campanië)
 San Cipriano Picentino - een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno (regio Campanië)
 San Cipriano Po - een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia (regio Lombardije)